Вудсон () — англоязычная фамилия и топоним

Топоним 
 Вудсон — местность в округе Пьюласки, штат Арканзас, США.
 Вудсон — административно-территориальный округ в штате Канзас, США

Фамилия 
 Вудсон, Жаклин (род.1963) — американская писательница и поэтесса.
 Вудсон, Роберт Эверард (1904—1963) — американский ботаник.
 Вудсон, Майк (род. 1958) — бывший американский баскетболист, игрок НБА; ныне тренер.